Incunabula е дебютният студиен албум на английската електронна група Autechre, издаден от Warp Records на 29 ноември 1993 г.  и отново от Wax Trax! на 25 януари 1994 г. в САЩ. 

Incunabula e преиздаден на LP от Warp на 11 ноември 2016 г.  През 2012 г. британското списание Fact го нарича 11-ият най-добър албум на 90-те години.

Списък с песни

Източници 

Музикални албуми от 1993 година